El ex presidente del Gobierno español José María Aznar fue blanco de cuatro intentos de asesinato por parte de la organización terrorista separatista vasca ETA, uno de ellos en 1995 y el resto en 2001, estos últimos en un lapso de tiempo de 13 días.

El primer intento de asesinato se produjo en plena campaña electoral para las elecciones generales de España de 1996, donde moriría una señora de avanzada edad y el por entonces secretario general del Partido Popular José María Aznar saldría ileso, debido a que el coche estaba blindado.

En 2001 sufrió tres intentos de asesinato en un período de 13 días. El objetivo era derribar, mediante un lanzamisiles, el avión donde viajaba. Esas tres veces fracasó el arma y no se llegó a producir ningún ataque. Uno de los lanzamisiles utilizado era una SAM-7 de fabricación rusa.

Referencias 

VII Legislatura de España
ETA
Partido Popular
Intentos de asesinato
Víctimas de ETA